Moloch (computerterm), groot, onoverzichtelijk computerprogramma
 Moloch (god), Carthaagse godheid
 Bergduivel, ook wel Moloch genoemd, een hagedissensoort
 Moloch (1999), film van Aleksandr Sokoerov
 Moloch (2022), Nederlandse horrorfilm
 Moloch (Mortal Kombat), personage uit Mortal Kombat
 Moloch (Stargate), Goa’uld uit Stargate